L'escut oficial d'Ascó té el següent blasonament:

Escut caironat: de gules, un castell de sable tancat d'argent sobremuntat d'una creu de Malta (d'argent). Per timbre una corona mural de vila.

Va ser aprovat el 6 d'agost de 1985. S'hi representa el castell de la vila, que fou el centre d'una comanda templera des del , la qual, arran de la dissolució de l'Orde del Temple (1312), va passar als cavallers hospitalers de Sant Joan de Jerusalem, simbolitzats per la creu de Malta.

Vegeu també 
 Escuts i banderes de la Ribera d'Ebre

Referències 

Asco
Ascó